56. længdegrad kan henvise til:

 56. vestlige længdekreds
 56. østlige længdekreds